Znamenskij rajon

Russia 

 Znamenskij rajon – rajon dell'Oblast' di Orël
 Znamenskij rajon – rajon dell'Oblast' di Omsk
 Znamenskij rajon – rajon dell'Oblast' di Tambov

Ucraina 

 Znam"jans'kyj rajon – rajon dell'oblast' di Kirovohrad